Der Skisprung-Continental-Cup 1997/98 begann am 28. Juni 1997 im slowenischen Velenje und endete am 5. April 1998 im finnischen Kuusamo. Die Wettkampfserie fungierte als Unterbau zum Skisprung-Weltcup 1997/98.

Es fanden 51 Einzelwettbewerbe an 28 Wettkampforten in Europa, Asien und Nordamerika statt. Die Gesamtwertung gewann der Deutsche Alexander Herr. Die in den Continental Cup integrierte Schwarzwaldtournee gewann der Tscheche Roman Křenek. Insgesamt wurden 300 Athleten klassifiziert.

Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 1997/98
 Skisprung-Grand-Prix 1997

Weblinks 
Continental Cup Herren

 Continental-Cup-Saison 1997/98 auf skisprungschanzen.com
 Siegerlisten von skisprungschanzen.com, Seite 37.

Einzelnachweise 

1997/98
Wintersport-Continental-Cup 1997/98